Perey est un nom de famille porté notamment par :

 Claude Perey (1929-2000), personnalité politique suisse ;
 Marguerite Perey (1909-1975), chimiste française.